Джулюница — топоним:
 Джулюница — река на севере Болгарии;
 село в Болгарии:
 Джулюница — в Великотырновской области;
 Джулюница — в Русенской области.